Шэ́ннон Бёрчард (; ) — канадская кёрлингистка.

, бронзовый призёр , четырёхкратная .

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, , , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2018).
 : серебро (, ).

 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: , , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Shannon Birchard - Curling Canada Stats Archive
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Shannon Birchard» 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Виннипегского университета